Juazeiro, Juá ou Joá podem referir-se a:

 Juazeiro – árvore de até 10 metros de altura, típica da caatinga brasileira.
 Juazeiro – município brasileiro do estado da Bahia.
 Juazeiro do Norte – município brasileiro do estado do Ceará.
 Juazeiro do Piauí – município brasileiro do estado do Piauí.
 Juá – distrito do município brasileiro de Quixadá, do estado do Ceará.
 Joá - bairro do município brasileiro do Rio de Janeiro.

Desambiguações de topônimos